GFE peut signifier :

entreprises
 Groupe France Épargne, investissement immobilier locatif LMP et LMNP ;
 Groupe France Élevage ;
 Gazéification et filtration de l'eau ;

autres
 gestion des frais d'établissement ;
 Google Front End, un type de serveur de la société Google ;
 Girlfriend experience ;
 Groupe formation emploi.